

Biologia 
 Magma – genere di insetti della famiglia Muscidae

Cultura 
 MAGMA – museo delle fonderie situato a Follonica, in provincia di Grosseto

Geologia 
 Magma – roccia fusa che si trova sotto la superficie  terrestre

Informatica 
 Magma – sistema di algebra computazionale

Matematica 
 Magma – struttura algebrica

Musica 
 Magma – casa discografica italiana
 Magma – gruppo musicale francese
 Magma – album dei Magma del 1970
 Magma – album dei Gojira del 2016
 Magma – album di Alvan del 2022

Personaggi 
 Magma (Amara Aquilla) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, mutante
 Magma (Jonathan Darque) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, nemico dell'Uomo Ragno
 Magma – personaggio della serie Spider Riders

Televisione 
 Magma - Disastro infernale (Magma: Volcanic Disaster) – film per la televisione del 2005

Altri progetti